Смоле́нський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Смоленськ.

 Смоленський провулок — провулок у місті Кропивницький.
 Смоленський провулок — провулок у місті Луганськ.
 Смоленський провулок — провулок у місті Харків.
 Смоленський провулок — провулок у місті Херсон.

 Смоленський провулок — зниклий провулок у місті Київ.

Провулки